A Republikanska futbołna grupa (1988/1989) była 65. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Bułgarii. W rozgrywkach brało udział 16 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna Witosza Sofia. Nowym mistrzem Bułgarii został zespół CFKA Sredec Sofia.

Tabela końcowa 

1 Miejsce w Pucharze Zdobywców Pucharów przypadło finaliście Pucharu Bułgarii, drugoligowemu Czernomorcowi Burgas.

2 Dwa ostatnie zespoły spadły do II ligi, z której awansowały: Czernomorec Burgas i Hebyr Pazardżik.

Finał Pucharu Bułgarii 
 CFKA SREDEC SOFIA – Czernomorec Burgas 3:0

Król strzelców 
 23 gole –  Christo Stoiczkow (CFKA Sredec Sofia)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Bułgarii
1988 w piłce nożnej
1989 w piłce nożnej
1988 w Bułgarii
1989 w Bułgarii